Pfaudler ist der Familienname von:

 Caspar Pfaudler (1861–1889), deutscher Braumeister und Mitbegründer der Pfaudler Werke
 Franz Pfaudler (1893–1956), österreichischer Schauspieler

siehe auch: 

 Pfaudler Werke, ein Hersteller von Komponenten und Produkten für die chemische und pharmazeutische Industrie